Юрий Анатольевич Коренев (род. 9 февраля 1957, Брянск) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).

Биография 
Родился в Брянске. Окончив ГИТИС, в 1981 году поступил в труппу Театра имени Маяковского. На протяжении 30 лет играет в пьесах основного репертуара театра.

Ещё будучи студентом, в 1977 году дебютировал в кино. В 1980—1990-х, будучи постоянно занят в театре, снимался редко, в основном в фильмах-спектаклях. Начиная с 2000-х годов, ежегодно снимается в нескольких фильмах.

Театральные работы 
 «День рождения Синей Бороды» — Человек-маска, босс
 «Наливные яблоки, или Правда — хорошо…» — Амос Панфилович Барабошев
 «Входит свободный человек» — Эйбл
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы…» — Актёр
 «Шутка мецената» — Телохранитель
 «Плоды просвещения» — Семён
 «Жертва века» — Старший лакей
 «Закат» — Никифор
 «Да здравствует королева, виват!» — Мортон
 «Бег» — Комендант станции
 «Леди Макбет Мценского уезда» — Приказчик
 «Жизнь Клима Самгина» — Захарий
 «Ящерица» — Второй Скорпион
 «Иван-царевич» — Иван-царевич
 «Завтра была война» — Саша Стамескин
 «Кошка на раскалённой крыше» — Зуки
 «Высокий» («Маяковский начинается») — Санчо Панса
 «Закон зимовки» — Вася Финогенов
 «Театр времён Нерона и Сенеки» — Артист театра
 «Валенсианские безумцы» — Флорьяно, Мартин
 «Приключения Буратино» — Папа Карло
 «Бермуды» — Он
 «Месяц в деревне» — Аркадий Сергеич Ислаев
 «Чума на оба ваши дома!» — Брат Лоренцо
 2012 — Альберто Пинкус — «На чемоданах» Ханоха Левина, режиссёры: Александр Коручеков и Миндаугас Карбаускис
 2012 — Адвокат — «Господин Пунтила и его слуга Матти» Бертольта Брехта, режиссёр Миндаугас Карбаускис
 2012 — Алперс, Мейерхольд, Попов — «Девятьподесять» Саши Денисовой, режиссёр Никита Кобелев
 2013 — Йоэль — «Кант» Марюса Ивашкявичюса, режиссёр Миндаугас Карбаускис
 2014 — «Декалог на Сретенке» Саши Денисовой, режиссёр Никита Кобелев
 2014 — Григорий Хаимович Тайбер; Бронфенмахер — «Бердичев»  Фридриха Горенштейна, режиссёр Никита Кобелев
 2015 — Прохазка — «Маэстро» Карела Чапека, режиссёр Юрий Иоффе
 2016 — Конюх; Сосед; Врач; Первый солдат — «Кавказский меловой круг» , Бертольта Брехта, режиссёр Никита Кобелев
 2017 — Англичанин, он же Яснолицый, Гарри — «Изгнание. Мой друг Фредди Меркьюри»  Марюса Ивашкявичюса, режиссёр Миндаугас Карбаускис
 2018 — Исповедник; Мистер — «Сказки Венского леса»  Эдена фон Хорвата, режиссёр Никита Кобелев

Роли в кино 
  — Смятение чувств — эпизод
  — Закон зимовки — водолаз Вася
  — Жизнь Клима Самгина — Захарий
  — Завтра была война — Саша Стамескин
  — Смотрящий вниз — Крутой
  — Сыщик без лицензии — Роберт Курлаев
  — Даша Васильева. Любительница частного сыска
  — Москва. Центральный округ — 2
  — Тайный знак — 3: Формула счастья — Стас
  — Аэропорт
  — Рельсы счастья — Ворон
  — У. Е. — Роман Расимович Кожлаев
  — Одна ночь любви
  — Управа — Андрей Воронов
 — — Ранетки — Борис Лагуткин
  — Адвокат — 6 — Виталий Олегович Дранков
  — Выхожу тебя искать — Александр
  — Иван Грозный — Иван Бельский
 — — Спальный район — Отец Жарковых
  — Путь к себе — юрист
  — Стройбатя — Геннадий Полежака
  — Разговор перед лицом молчания — главная роль
  — Пыльная работа — Дмитрий Иванович Цветков

Примечания

Ссылки 
 
 Юрий Коренев на сайте Театра им. Маяковского
 О спектакле «Бермуды»
 О спектакле «Бермуды»
 О фильме «Разговор перед лицом молчания»

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского